Le Petit Cheval bossu (en , Koniok-Gorbounok) est le titre d'un conte russe en vers de Piotr Erchov et de diverses œuvres inspirées par ce conte :
 Le Petit Cheval bossu, conte de Piotr Erchov (1834)
 Le Petit Cheval bossu, ballet d'Arthur Saint-Léon (1864)
 Le Petit Cheval bossu, film soviétique de Alexandre Rou (1941)
 Le Petit Cheval bossu, film d'animation soviétique d'Ivan Ivanov-Vano (1947)
 Le Petit Cheval bossu (Конёк-Горбунок), film russe d' sorti en 2021 ;
Le Petit Cheval bossu (1834), de Piotr Pavlovitch ERCHOV, conte russe en trois parties, traduit en français par Michèle COUVRET (Edilivre, 2023)

Voir aussi